Такмичење у трци на 1.500 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2009. у Берлину одржано је 15., 17. и 19. августа на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовале су 54 атлетичара из 32 земље.

  Алжир (3)
  Андора (1)
  Аустралија (3)
  Бахреин (2)
  Белгија (1)
  Еквадор (1)
  Екваторијална Гвинеја (1)
  Еритреја (1)
  Естонија (1)
  Етиопија (3)
  Ирска (1)
  Италија (1)
  Јужноафричка Република (2)
  Камбоџа (1)
  Канада (1)
  Катар (1)
  Кенија (3)
  Малави (1)
  Мароко (3)
  Мауританија (1)
  Монако (1)
  Немачка (2)
  Никарагва (1)
  Португалија (1)
  Саудијска Арабија (1)
  САД (4)
  Србија (1)
  Судан (1)
  Того (1)
  Уједињено Краљевство (3)
  Француска (3)
  Шпанија (3)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у трци на 1.500 метара пре почетка светског првенства 15. августа 2009. године:

Најбољи резултати у 2009. години 
Десет најбржих атлетичара 2009. године на 1.500 метара, пре почетка светског првенства (15. августа 2009) заузимало је следећи пласман.

 Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
По 5 најбољих атлетичара из сваке квалификационе групе (од четири групе) обезбеђује директан пролаз у полуфинале (КВ) плус још 4 атлетичара са најбољим временима (кв).,,

Полуфинале 
Директан пласман у финале за најбржих 5 атлетичара у обе полуфиналне групе (КВ), плус два атлетичара са најбољим временима који су били иза првих 5 (кв).,,

Финале 
,

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на 1.500 метара на страници ИААФ-а.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2009.
Трка на 1.500 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном